Schwille ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Schwille (1800–1872), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Kurt Schwille (1915–??), deutscher Fußballspieler
 Petra Schwille (* 1968), deutsche Biophysikerin